«Пан» (норв. Pan) — роман норвежского писателя Кнута Гамсуна, написанный в форме воспоминаний Томаса Глана, который отказывается от цивилизованного существования и живёт жизнью охотника вблизи провинциального городка. «Пан» остаётся одной из самых известных работ писателя. Роман по праву может называться мистерией любви, поскольку именно она определяет отношения и поступки героев произведения.

Роман «Пан» считается классическим образцом литературного импрессионизма, в котором этот стиль проявляется на всех уровнях текста: в идее, теме, сюжете, образах, композиции, языке.

Сюжет 
Лейтенант Глан бежит от цивилизации, от неискренних отношений, бытующих в крупных городах. Он поселяется в небольшом домике в лесу. Его верный дружок — собака Эзоп. Живёт тридцатилетний мужчина охотой. Но рядом с лесом находится посёлок и усадьба. Лейтенант не может избежать общения с людьми. Он знакомится с богатым торговцем — господином Маком. У Мака есть дочь — Эдварда. На вид она кажется подростком. В душе Глана зарождается чувство к этой странной девушке. Она приходит к его «берлоге» — хижине, украшенной звериным мехом и перьями.

Глан пытается жить просто и естественно. Но страсти ещё владеют им. Он влюбляется в Эдварду. Девушка приглашает лейтенанта на вечеринку. Глан ведёт себя очень неловко. Он разбил бокал. Эдварда издевается над ним, смеётся. Иногда Глан заходит к господину Маку. Но в обществе он смущается, вспоминает, что его ждёт собака.

Мужчина и девушка встречаются в лесу. Эдварда как будто понимает Глана, его родство с деревьями и травой, со всем живым в природе. Эдварда говорит, что взгляд у Глана «звериный». Этим взглядом он словно притрагивается, ласкает. Это притягивает девушку к одинокому охотнику.

Но Эдварде скоро надоедают их лесные встречи. Они ей приелись. Девушка провоцирует Глана на бессмысленные поступки. Вот большое количество людей собралось на пикник. Возвращаясь на лодке, Эдварда сбросила с ноги туфельку. Глан же подхватил её и швырнул в воду, даже сам не понимая, почему.

К Эдварде часто приходит в гости врач. Она с ним кокетничает, чем, естественно, вызывает у Глана ревность. Девушку это радует. Она даже намекает, что хромой врач, который всегда ходит с палкой, для неё интереснее, чем стройный мужественный Глан. Врач умён, немного циничен. Он пытается несколько втолковать лейтенанту: мол, для Эдварды любовь — это нечто сродни соревнованию, и она лишь хочет убедиться в своей власти над мужчиной.

Глан словно обезумел. Он пришёл в своё лесное гнездо и выстрелил себе в ногу. Но ревность лесного отшельника к врачу была напрасна. К семье Мака приехал новый гость — учёный, барон. Он изучает растения и животных фьордов. Господин Мак считает, что этот пожилой чудак был бы неплохим мужем для его дочери. Эдварда вроде бы не против, отчего Глан сильно страдает. Утешает его молоденькая Ева. Он считал её дочерью кузнеца, но оказалось, что она — кузнецова жена.

Влюбившись в Глана, эта простая женщина отдаёт ему себя без колебаний, покорно и искренне. Глан вспоминает легенду о Дидерихе и Изелинде, в которой говорится о мужчине, согласном ради одной женщины стать рабом и ползать у её ног, а от другой принимавшем любовь без благодарности в сердце.

Ева много работает. Господин Мак велел ей починить лодки на берегу. К Глану господин Мак стал относиться очень строго. Видимо, не хотел, чтобы тот отвлекал Эдварду от будущего жениха. Мак хочет, чтобы Глан куда-нибудь убрался из леса. По его приказу кто-то поджёг избушку Глана, всё выгорело дотла. Но Глан нашёл себе другую. От такого отношения лейтенант совсем неистовствует. Он просверлил в скале глубокую дыру и набил её порохом. Когда, попрощавшись со всеми, учёный барон отплывал домой, Глан взорвал скалу. Скала упала на берег и убила бедную Еву, которая возилась у лодки.

Глан решил поехать прочь из этого проклятого места. Он спросил Эдварду, что ей подарить. Девушка потребовала пса Эзопа. Эзоп был верным другом лейтенанту, самым дорогим существом в мире. Глан позвал пса. Тот обрадовался, думая, что сейчас пойдёт, как обычно, на охоту с хозяином. Лейтенант застрелил пса и отослал его труп Эдварде.

Эпилог 
«Пан», начавшийся как идиллия, как гимн красоте мира, завершился драматичным, полным грусти финалом и не решил конфликтов, подмеченных писателем. Гамсун, однако, дорассказал судьбы его главных героев. Стихия любви, поразившей Глана, забрала и его жизнь. В новелле «Смерть Глана» — своеобразном эпилоге романа — Глан, отправившийся на охоту куда-то в Индию, получает призыв от Эдварды, которая-таки вышла замуж за барона, вернуться к ней, на родину. Но Глан отвергает саму мысль о возможности новой встречи с женщиной, которую он продолжает любить. Но и жить без неё он не может. И он расстаётся с жизнью. Он делает всё, чтобы вызвать у своего спутника по охоте, ограниченного и самолюбивого человека, ревность и гнев; и тот, в конце концов пускает в Глана пулю. Ситуация этой новеллы Гамсуна, повторенная Хемингуэем в новелле «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера», тоже завершилась смертью героя.

К истории Эдварды и её отца Мака Гамсун вернулся в романах «Бенони» и «Роза», написанных через десятилетия, в 1908 году.

Русский писатель Александр Куприн написал, что в повести, кроме Глана и Эдварды, есть ещё один главный герой — это большая природа, это незримый бог Пан, что, собственно, и отражено в названии произведения.

Анализ 
Тема произведения. Любовь, возникающая в романе как непреодолимая сила, не поддаётся контролю разума, не знает препятствий и не признаёт никаких ограничений.

Идея произведения. Драма человеческого существования. Вопрос смысла бытия.

Проблематика романа. Поднимает философские и морально-этические проблемы: в чём смысл человеческого бытия и любви, что такое счастье, человек, природа.

Конфликт романа. Вместо конфликта героев — драма переживаний.

Предмет романа. Лейтенанта Глана, живущего отшельником в лесу, любят две женщины — Ева и Эдварда. Он тоже любит их, не зная, кому отдать предпочтение. Стихия любви захватывает героев, и как любая стихия, любовь опасна, и, словно мифический Пан, требует жертв.

Принцип построения повествования. Повествование в романе «Пан» ведётся от лица главного героя. Это своеобразные записки о том, что произошло с ним несколько лет назад. Такая форма повествования придаёт больше достоверности описываемым событиям.

Возможные литературные параллели: А. Куприн «Олеся», М. Коцюбинский «Тени забытых предков».

Экранизации 
 Фильм «» () (Норвегия, реж. , 1922)
 Фильм «Пан» () () (Германия, реж. Йозеф Геббельс, 1937)
 Фильм «Короткое лето» () (Швеция, реж. , 1962)
 Фильм «Пан» () (Дания, реж. Хеннинг Карлсен, 1995)

Ссылки 
Евнина Е. М.: Западноевропейский реализм на рубеже XIX—XX веков. Кнут Гамсун

Примечания 

Романы Кнута Гамсуна